Cymatium amictum är en snäckart. Cymatium amictum ingår i släktet Cymatium och familjen Ranellidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 C. a. amictum
 C. a. tremperi

Källor 

Snäckor
amictum